Anan (Tokushima), een stad in de Japanse prefectuur Tokushima 
 Anan (Nagano), een gemeente in de Japanse prefectuur Nagano
 Anan (Haute-Garonne) een Franse gemeente in het departement Haute-Garonne
 Junro Anan, een Japanse honkballer 
 Kenji Anan, een Japanse acteur
 Anan ben David, een belangrijke grondlegger van het karaïtisch jodendom
 Anan (tijdschrift), een Japans tijdschrift met damesmode